Henri Granier-Mailly (Ribesaltes, 1878 – Òpol, 1933) fou un sacerdot i erudit rossellonès.

Descendent del Mariscal Mailly, governador militar de Perpinyà, inicià la carrera eclesiàstica el 1903. Fou successivament vicari d'Arles de Tec, de Sant Cristòfor de Perpinyà i de Banyuls de la Marenda i capellà de la Menera i d'Òpol. Arran de la seva estada a Banyuls, a partir del 1908, inicià nombroses recerques etimològiques. S'adherí a la Société d'Études Catalanes el 31 de desembre de 1910 i participà en la comissió d'aquesta entitat per l'elaboració del diccionari. Fou nomenat el 15 de setembre del 1913 corresponent del Diccionari de la Llengua Catalana dirigit per Antoni Maria Alcover i Sureda. Durant la primera guerra mundial fou mobilitzat de primer com a infermer a Orà (Algèria) i acabà ocupant el càrrec de secretari d'estat major gràcies al Mariscal Joffre, natural com ell de Ribesaltes. Granier-Mailly sempre defensà la normativització del català duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans.

Religiosos rossellonesos contemporanis
Ribesalters
Rossellonesos contemporanis